Wildcard (альбом Миранды Ламберт)
 Wildcard (информатика) — метод описания поискового запроса с использованием метасимволов (символов-джокеров).
 Wildcard (спорт) — приглашение какому-либо не прошедшему общую квалификацию на соревнование спортсмену или команде.